Вереща́гин (Вереща́гина) — русская фамилия.

Известные носители

А 
 
 Верещагин, Алексей Павлович (1883—1933) — архитектор, автор памятников-обелисков к 100-летию Бородинского сражения.
 Верещагин, Арсений Васильевич (1830—1894) — русский публицист, краевед.

В 
 
 
 Верещагин, Вячеслав Никифорович (1923—2005) — бригадир комплексной бригады колхоза «Искра» Тимашевского района Краснодарского края, Герой Социалистического Труда.

Г 
 Верещагин, Геннадий Иванович (1925—2015) — генерал-майор, председатель КГБ Бурятской АССР.
 Верещагин, Глеб Юрьевич (1889—1944) — гидробиолог, профессор.
 Верещагин, Григорий Егорович (1851—1930) — удмуртский этнограф, писатель и краевед, педагог.

И 
 
 
 Верещагин, Ираклий Петрович (1846—1888) — русский математик и педагог.

Л 
 
 Верещагин, Лукьян Алексеевич (1672—1713) — русский корабельный мастер, сподвижник Петра I, форштмейстер.

М 
 Верещагин, Михаил Николаевич (1789—1812) — переводчик, его казнь описана в романе Льва Толстого «Война и мир».

Н

О

П

Ф 
 Верещагин, Фёдор Григорьевич (1910—1996) — театральный режиссёр, народный артист СССР.



Персонажи 
 Верещагин — персонаж романа Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Сын купца, якобы автор антирусской прокламации. Казнён толпой по распоряжению градоначальника Москвы, графа Фёдора Васильевича Ростопчина. Его прототипом был Михаил Николаевич Верещагин.
 Павел Артемьевич Верещагин — персонаж фильма «Белое солнце пустыни» (актёр Павел Луспекаев).

Другое 
 Павел Верещагин — большое таможенное судно проекта 14232.

См. также

Примечания